Hisarköy kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Kampylí (ort), Eparchía Kerýneias,

Turkiet 

 Hisarköy (ort i Turkiet), Batman, 
 Domaniç, distriktshuvudort, Kütahya, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar